Observatorul Črni Vrh (slovenă: Observatorij Črni Vrh, cod IAU 106) se află în vestul Sloveniei, aproape de așezarea Črni Vrh, lângă comuna Idrija la o altitudine de 730 metri. Observatorul a fost construit în anul 1985. Aici au fost descoperite 171 de planete minore.

Legături externe 
 Site oficial

Observatoare astronomice din Slovenia